Села:
 Лобачеве — Луганська область, Щастинський район
 Лобачеве — Луганська область, Луганський район